Аквилия (Aquilia) е име на:

 Древно име на град Айтос в България
 Древната римска фамилия Аквилии (Аквилия)
 Римския закон lex Aquilia от 286 пр.н.е. от народен трибун Аквилий
 Луций Стаций Аквилия, суфектконсул 116 г.
 Аквилия, съпруга на Публий Метилий Секунд (суфектконсул 123 г.)
 Аквилия Блезила (* 190), пра-прабаба по майчина линия на император Септимий Север
 Юлия Аквилия Севера, от 220/221 Августа, втората съпруга на римския император Елагабал
 Корнелия Оптата Аквилия Флавия, съпруга на Луций Овиний Пакациан, майка на Оливия Патерна

Вижте също 
 Аквила